est un genre d'oiseaux de la famille des .

Liste d'espèces 
Selon  :
  (Linnaeus, 1766) – Caille peinte
  Bonaparte,1856 – Caille bleue

Annexes

Références taxinomiques

Notes et références 

Phasianidae